Welur – miasto w Indiach
 welur – aksamit, zwłaszcza jedwabny, o niskiej okrywie włosowej
 welur – odmiana flauszu
 welur – rodzaj wyprawionej skóry z miękką okrywą, podobny do zamszu

Tkaniny